Бух (, ) — німецьке і єврейське прізвище. Етимологічно походить від слова «Buche» — «бук».

Персоналії 
 Арон Бух (1923—2006) — російський радянський художник-імпресіоніст
 Вальтер Бух (1883—1949) — партійний діяч НСДАП, групенфюрер
 Леопольд фон Бух (1774—1853) — німецький геолог
 Максиміліан Теодор Бух (1850—1920) — російський етнограф, лікар

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища